ФК «Політехніка» (Тімішоара) — колишній румунський футбольний клуб з Тімішоари, що існував 1921—2012 роках
 АСУ «Політехніка» (Тімішоара) — румунський футбольний клуб з Тімішоари, заснований 2012 року
 «Полі Тімішоара» — румунський футбольний клуб з Тімішоари, заснований 2012 року

Див. також 
 Політехнічний університет Тімішоари